Purificazione della Beata Vergine Maria o Presentazione di Gesù al tempio
 Purificazione del Tempio o cacciata dei venditori dal Tempio
 Rito di purificazione o Catarsi
 Purificazione nello Scintoismo (Misogi)
 Purificazione in metallurgia, propriamente Raffinazione
 Purificazione (Mr. Soft Touch) – film del 1949 diretto da Henry Levin e Gordon Douglas